Goin bezeichnet:

 die französische Gemeinde Goin
 in der nordischen Mythologie eine unter der Weltenesche Yggdrasil hausende Schlange, siehe Goin und Moin
 eine Demonstrationsform, die v. a. von der internationalen Studentenbewegung der 1960er Jahre gepflegt wurde, siehe Go-in
 Goin (Gemeinde Stössing), Ortschaft in der Gemeinde Stössing, Niederösterreich